Dugesia hepta és una espècie de triclàdide dugèsid endèmic de Sardenya. La localitat tipus és el riu Sorgenti San Martino.

Morfologia

Morfologia externa 
Així com totes les espècies de Dugesia, D. hepta presenta un cap triangular amb dos ulls i un cos allargat i aplanat dorsoventralment. D. hepta, però, presenta característiques externes distintives, com una cua que acaba en punta abruptament i la presència a la superfície del cos de dues bandes longitudinals de color marró fosc que s'estenen al llarg de tota la seva longitud.

Morfologia interna 
La descripció original de D. hepta separava aquesta espècie de la resta de Dugesia basant-se en la seva cariologia i distribució. Més endavant es van observar nous caràcters diagnòstics per a D. hepta que inclouen la forma de la papil·la peniana, el recorregut i obertura del conducte ejacualdor i les obertures de les glàndules de la closca. La papil·la peniana és asimètrica i presenta un plegament penià ventrolateral. El recorregut del conducte ejaculador és dorsal i la seva obertura està localitzada lateralment a la dreta de la papil·la peniana. Les obertures de les glàndules de la closca es localitzen per sota de l'àrea vaginal del canal de la bursa.

El material a partir del qual es va fer la primera descripció de D. hepta, del qual no se'n va fer una anàlisi exhaustiva dels trets morfològics de l'aparell copulador, no va ser dipositat en cap col·lecció i és probable que fos destruït. És per això que la redescripció de l'espècie l'any 2005 inclou l'assignació d'un neotipus entre els espècimens que es van collir de la localitat tipus original.

Cariologia 
D. hepta es caracteritza per un nombre cromosòmic bàsic peculiar, n = 7, presentant una ploidïa de 2n = 14. És d'aquesta dotació que prové el nom específic hepta. Tanmateix, es coneixen dues altres espècies de Dugesia amb el mateix nombre bàsic de cromosomes, D. ryukyuensis al Japó i D. batuensis a l'est d'Àsia.

Distribució 
D. hepta és una espècie endèmica de l'illa de Sardenya. És coneguda de 22 llocs de mostreig, distribuïts en quatre conques hidrogràfiques al nord-oest de l'illa.

Hàbitat 
Habita en aigües clares i poc profundes.

Filogènia 
L'anàlisi molecular més completa de Dugesia realitzada fins avui indica que D. hepta està estretament emparentada amb D. benazzii, una espècie que també habita a Sardenya, així com a Còrsega:

Referències 

Hepta